Цвет беж (), бежевый — светло-коричневый, с кремовым (желтоватым) или сероватым оттенком, вариант цвета шерсти.

См. также 
 Кремовый цвет
 Шамуа
 Список цветов